

Voorst, village et commune du Gueldre
 Voorst, hameau de la commune d'Oude IJsselstreek, dans le Gueldre